Karl Schlesinger kan syfta på bland andra:

* Karl Schlesinger (1813–1871), tysk cellist
  Karl Schlesinger (1825–1893), schweizisk-tysk målare